Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1971.

Кен Роузвол је освојио турнир. У финалу је победио Артура Еша резултатом 6-1, 7-5, 6-3.

Носиоци

  Род Лејвер (треће коло)
  Кен Роузвол (победник)
  Артур Еш (финалиста)
  Том Окер (полуфинале)
  Тони Роуч (треће коло)
  Рој Емерсон (четвртфинале)
  Џон Њуком (треће коло)
  Роџер Тејлор (треће коло)
|
<li>  Андрес Химено (друго коло)
<li>  Марти Рисен (четвртфинале)
<li>  Денис Ралстон (треће коло)
<li>  Клиф Драјздејл (четвртфинале)
<li>  Никола Пилић (друго коло)
<li>  Фред Стол (треће коло)
<li>  Марк Кокс (четвртфинале)
<li>  Исмаил Ел Шафеј (треће коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1971.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1971.